Yang Cheng(mandarim: 楊程; Tianjin, 11 de outubro de 1985) é um futebolista chinês que atua como goleiro pelo Hebei China Fortune.

Cheng chegou as categorias de base do Shandong em 2002, fazendo sua estreia no profissional em 2004. Ele é o jogador mais antigo no clube com mais de 100 partidas disputadas e seis títulos pelo clube.

Títulos

Super Liga Chinesa (3) : 2006,2008,2010
Supercopa da China (3) : 2004, 2006, 2015
Chinese Super League Cup (1) : 2004

Referencia
http://www.ogol.com.br/jogador.php?id=92101&epoca_id=143 (em português)

Nascidos em 1985
Naturais de Tianjin
Goleiros da China
Futebolistas da China
Futebolistas do Shandong Taishan Football Club
Futebolistas do Hebei China Fortune Football Club